André-Jean-Marie Blanchard, francoski general, * 3. junij 1893, † 2. februar 1981.

Glej tudi 
 seznam francoskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Francoski generali
Veterani druge svetovne vojne